Гот:
 Герман Гот (1885—1971) — Генерал-полковник вермахту під час Другої світової війни.
 «Гот» — манга Оцуіті.

Див. також 
 Готи (значення)
 Готика
 Готт